Carlo Rizzo ist der Name folgender Personen:

* Carlo Rizzo (Filmeditor), Filmeditor
 Carlo Rizzo (Schauspieler) (1907–1979), italienischer Schauspieler
 Carlo Rizzo (Perkussionist) (* 1955), italienischer Musiker